Госпитальное кладбище — одно из кладбищ Минска, которого уже нет. Оно использовалось для захоронения воинов, погибших в госпитале (в составе ныне известного Военного кладбища ), основанного, по разным данным, то ли в 1840 -х годах , то ли по легенде Минского карта 1903 г., 1881 г.  . Оно располагалось в районе действующего троллейбусного депо по ул. Красное и проспект Машерова   . Согласно карте XIX века, они занимали очень небольшую территорию на пересечении улиц Красная и 1-й Долгобродской  . Эта же карта указывает на наличие церкви или часовни на этом кладбище в начальный период его существования. По причине небольшой территории участка были заполнены до конца XIX в..  и, по некоторым данным, закрыта для захоронения в 1895 г.  . По воспоминаниям старожилов, не были перенесены захоронений в другое место во время ликвидации под основание троллейбусного депо  . С другой стороны, историк Иван Сацукевич приводит ряд документальных свидетельств того, что этого кладбище никогда не существовало  .

Смотреть так же 

 Немецкое воинское кладбище 1941-1944 гг. под Минском
 Слепянское кладбище

Примечания

Ссылки 

 Госпитальное кладбище на репродукции карты Минска 1898 г. (поз. 48)
 Госпитальное кладбище на карте Минска 1903 г. (поз. 7)
Появились в XIX веке
Кладбища Минска
Кладбища Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами